Ален Турре () — французский политик, член Радикальной левой партии и движения «Вперёд, Республика!», депутат Национального собрания Франции.

Биография 
Родился 25 декабря 1947 г. в немецком городе Боппард в многодетной семье. Его отец был офицером французской армии. Учился на факультете права Университета Кан-Нормандия, получил диплом юриста. В 1972 году был зарегистрирован в качестве адвоката в Коллегии адвокатов города Кан. В том же году вступил в Движение радикалов, преемником которого стала Радикальная левая партия; был вице-президентом партии в 1996—1997 и 2000—2012 годах.

В 1981 году Ален Турре впервые был избран мэром коммуны Муль и впоследствии шесть раз переизбирался на этот пост. В январе 2017 году Муль объединилась с коммуной Шишбовиль в новую коммуну Муль-Шишбовиль, и он был избран первым мэром новой коммуны. В июле 2017 года ушел в отставку из-за невозможности совмещения мандатов.

С 1986 по 1992 и с 2004 по 2012 годы Ален Турре избирался в Совет региона Нижняя Нормандия, с 2004 по 2010 годы был вице-президентом этого Совета, отвечал за международное сотрудничество, туризм и соблюдение прав человека. Активно поддерживал идею объединения Верхней и Нижней Нормандии в единый регион, был вице-президентом Ассоциации объединения Нормандии.

В 1997 году Ален Турре впервые был избран депутатом Национального собрания Франции по 6-му избирательному округу департамента Кальвадос. В 2002 году он этот мандат утерял, но сумел вернуться в Национальное собрание в 2012 году. В 2017 году поддержал предвыборную кампанию Эмманюэля Макрона, и на парламентских выборах 2017 года выступал в качестве кандидата президентского движения Вперёд, Республика!, сохранив при этом членство в Радикальной левой партии. Как представитель группы «Радикалы, республиканцы, демократы и прогрессисты» в Национальном собрании, в 2013 году неоднократно выступал в поддержку принятия закона об однополых браках, критикуя позицию архиепископа Парижского Андре Вен-Труа.

В 2021 году Ален Турре объявил, что не будет баллотироваться на следующих выборах в Национальное собрание по состоянию здоровья.

Занимаемые выборные должности 
15.03.1981 — 31.12.2016 — мэр коммуны Муль 
16.03.1986 — 22.03.1992 — член Совета региона Нижняя Нормандия 
12.06.1997 — 18.06.2002 — депутат Национального собрания Франции от 6-го избирательного округа департамента Кальвадос 
28.03.2004 — 29.06.2012 — вице-президент Совета региона Нижняя Нормандия 
20.06.2012 — 21.06.2022 — депутат Национального собрания Франции от 6-го избирательного округа департамента Кальвадос 
01.01.2017 — 18.07.2017 — мэр коммуны Муль-Шишбовиль

См. также 
 Депутаты Национального собрания от департамента Кальвадос
 Депутаты Национального собрания Франции

Примечания

Ссылки 
Персональная страница на сайте Национального собрания Франции

Политики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены Радикальной левой партии